Die Campeonato Brasileiro Série A 2021 war die 65. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A fand vom 29. Mai bis zum 9. Dezember 2021 statt. Die Meisterschaft wurde im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison stiegen die Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 20 in die Série B 2022 ab.

Eine Unterbrechung des Wettbewerbs während der Austragung der Copa América 2021 war nicht vorgesehen.

Am 35. Spieltag konnte Atlético Mineiro 50 Jahre nach seinem ersten Erfolg in der nationalen Meisterschaft den Titel zum zweiten Mal gewinnen. Nach die Abstiege von Sport Recife und Chapecoense schon vor dem letzten Spieltag feststanden, musste am letzten Spieltag über die weiteren zwei Abstiegsplätze entschieden werden. Der EC Bahia lag mit 43 Punkten auf dem rettenden 16. Platz, gefolgt von Juventude mit 43 Punkten und Grêmio mit 40 Punkten. Grêmio musste seine letzten Spiel gegen den Meister Atlético Mineiro in jedem Fall gewinnen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Er tat dieses auch mit einem 4:3–Heimsieg. Gleichzeitig mussten aber auch die Mitkonkurrenten nicht Punkten. Zwar verlor Bahia sein Auswärtsspiel bei Fortaleza mit 2:1, Juventude bezwang allerdings Corinthians daheim mit 1:0 und rettete sich.

Verschobene Partien 
2. Spieltag: Nachdem Flamengo Rio de Janeiro für Spiele in der Fußball-Weltmeisterschaft Qualifikation und Testspielen der Olympiaauswahl 2021 insgesamt sieben Stammspieler abstellen musste, wurde das Auswärtsspiel gegen Grêmio Porto Alegre verschoben.

3. und 5. Spieltag: Das Treffen von Cuiabá und Atlético Goianiense vom 3. sowie Cuiabá und Grêmio Porto Alegre vom 5. Spieltag wurden verschoben. Aufgrund der kurzfristigen Austragung der Copa América in Brasilien wurde die Spielstätte von Cuiabá als Austragungsstätte genutzt.

4. Spieltag: Aus dem gleichen Grund wie die Verschiebung vom 2. Spieltag war auch die Copa do Brasil 2021 Partie zwischen Flamengo und dem Coritiba FC verlegt worden. Um in diesen Wettbewerb keine Probleme zu bekommen, wurde die Partie zwischen Athletico Paranaense und Flamengo wurde verschoben.

14. Spieltag: Die Begegnung zwischen Fluminense Rio de Janeiro und dem EC Juventude wurde ausgesetzt. Hintergrund war eine Terminüberschneidung von Fluminense im Achtelfinale der Copa Libertadores 2021 sowie im Achtelfinale der Copa do Brasil 2021.

19. Spieltag: Im September fanden erneut Qualifikationsspiele für die WM 2022 statt. Für Großbritannien galt Brasilien noch als COVID-19-Hochrisikogebiet. Aufgrund dessen hätten nominierte Spieler aus der englischen Liga nach ihrer Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen. Insgesamt neun Spielern aus England wurde daher die Abstellung zu den Spielern verweigert. Dasselbe traf auch auf zwei Spieler von Zenit St. Petersburg zu. Deshalb berief Nationaltrainer Tite diverse Spieler aus der Série A in seinen Kader und der CBF setzte insgesamt fünf Spiele aus.

Im November wurden verschiedene Spiele vorgezogen. Ursache war die Vielzahl der Nachholspiele sowie die Qualifikation von vier Klubs für die Finalspiele in der Copa Libertadores 2021 und Copa Sudamericana 2021. Am 2. Dezember konnte Atlético Mineiro nach einem Nachholspiel vom 32. Spieltag gegen den EC Bahia vorzeitig die Meisterschaft feiern. Es war der zweite Meistertitel des Klubs nach 1971.

Qualifikation für andere Wettbewerbe 
Der Meister qualifiziert sich für die Teilnahme an der Supercopa do Brasil. Ferner bekommen die besten sechs Klubs aus der Liga sowie der Copa do Brasil 2021 Sieger eine Startberechtigung für die Copa Libertadores 2022. Für die Teilnahme ist auch der Sieger aus 2021 als Titelverteidiger qualifiziert. Aufgrund des rein brasilianischen Finales zwischen Flamengo und Palmeiras, können somit sieben Klubs 2022 teilnehmen. Die Plätze sieben bis zwölf nehmen normalerweise an der Copa Sudamericana 2022 teil, nunmehr acht bis dreizehn. Auch hier gibt es eine Verschiebung.

Der Copa do Brasil qualifiziert sich für die Gruppenphase der Copa Libertadores. Im Finale des Copa do Brasil stehen Atlético Mineiro und Athletico Paranaense. Atlético Mineiro ist bereits für Gruppenphase der Copa Libertadores 2022 qualifiziert. Athletico Paranaense ist ebenfalls als Sieger der Copa Sudamericana 2021 für die Gruppenphase qualifiziert. Dadurch wurde ein weiterer Klub aus der Liga für die Teilnahme an der Copa Sudamericana benannt.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

  || M, CL–G
 || rowspan="5" | CL–G

 || rowspan="2" | CL–Q

 || rowspan="5" | CS

 || CL–G
 || CS

 || rowspan="4" | 

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Hattrick

Vorlagengeberliste

Weiße Weste Torhüter 
Die Liste weist die Anzahl der Spiele ohne Gegentor auf.

Die Meistermannschaft 
Genannt wurden alle Spieler, die mindestens einmal im Kader standen. Die Zahlen in Klammern weisen die Anzahl der Einsätze und Tore aus.

Nachstehende Spieler standen am Saisonende nicht mehr im Kader:
 Gabriel, wechselte im Juli nach Japan zum Yokohama FC, bestritt bis dahin fünf Spiele (ein Tor).
 Bueno, war von Kashima Antlers aus Japan ausgeliehen und kehrte im Juli zurück, bis dahin bestritt er ein Spiel (kein Tor).
 Marrony, wechselte im August nach Dänemark zu FC Midtjylland, bestritt bis dahin sieben Spiele (kein Tor).
 Diego Tardelli, wechselte im August zum Ligakonkurrenten FC Santos, bestritt bis dahin zwölf Spiele (ein Tor).

Auszeichnungen

Spieler des Monats 
Jeden Monat wurde durch den Verband ein Spieler ausgezeichnet.

Bola de Ouro und Bola de Prata 
Am Ende der Saison erhielt Hulk den Bola de Ouro der Sportzeitschrift Placar als bester Spieler der Meisterschaft. Placar ehrte auch seine Mannschaft des Jahres mit dem Bola de Prata. Dieses waren:

 Bester Spieler (Bola de Ouro): Hulk (Atlético Mineiro)
 Tor: Everson (Atlético Mineiro)
 Abwehr: Léo Ortiz (Bragantino), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Mariano (Atlético Mineiro), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)
 Mittelfeld: Edenilson (Internacional), Jair (Atlético Mineiro), Ignacio Fernández (Atlético Mineiro),  Raphael Veiga (Palmeiras São Paulo)
 Angriff: Hulk (Atlético Mineiro), Artur (Bragantino)
 Schönstes Tor: Andreas Pereira (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Matías Zaracho (Atlético Mineiro)
 Bester Trainer (Prêmio Telê Santana): Alexi Stival (Atlético Mineiro)

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Bester Spieler: Hulk (Atlético Mineiro)
 Tor: Wéverton (Palmeiras)
 Abwehr: Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)
 Mittelfeld: Edenilson (Internacional), Jair (Atlético Mineiro), Ignacio Fernández (Atlético Mineiro),  Raphael Veiga (Palmeiras São Paulo)
 Angriff: Michael (Flamengo), Hulk (Atlético Mineiro)
 Schönstes Tor: Michael (Flamengo)
 Torschützenkönig: Hulk (Atlético Mineiro) (19 Tore)
 Wahl der Fans: Michael (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: André (Fluminense)
 Bester Trainer: Alexi Stival
 Bester Schiedsrichter: Bruno Arleu

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Trainerwechsel 
Nach einer neuen Regelung des Verbandes darf ex maximal zwei Trainerwechsel pro Klub geben. Gleichzeitig darf ein Trainer nur zwei verschiedene Klubs während der Saison trainieren. Entlässt eine Mannschaft den Trainer zum zweiten Mal, kann sie nur einen weiteren berufen, der bereits Mitarbeiter des Vereins mit mindestens sechs Monaten Dienstzeit ist. Zum Beispiel: ein Jugendtrainer oder ein regelmäßiger Assistent.

Der erste Trainerwechsel fand nach dem ersten Spieltag beim Aufsteiger Cuiabá EC statt.

Weblinks 
 Série A auf der Seite des Verbandes CBF

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021